Камба́р Кулба́ев (; 1903 год, село Киргиз-Гава — 1986) — cтарший табунщик колхоза «Киргиз-Гава» Ачинского района Джалал-Абадской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Родился в 1903 году в крестьянской семье в селе Киргиз-Гава. В 1931 году вступил в местный колхоз. С 1936 по 1946 года был председателем колхоза «Киргиз-Гава» Ачинского района. С 1946 года — старший табунщик этого же колхоза. В 1947 году бригада Камбара Кулбаева вырастила 50 жеребят от 50 кобыл. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1948 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»

Литература 
 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1
 Борбугулов М., Ош областы энциклопедии, Фрунзе, 1989